Richard Porson (1759-1808) – filologo e metricista inglese
 Ponte di Porson – fenomeno metrico che prende il nome dal filologo medesimo